Thomas Phillips (portretschilder) (1770-1845), Engels portretschilder
 Thomas Phillips (Brits marineofficier) (1888-1941), Brits officier in de Royal Navy